Ute Noack (1943) – nuotatrice tedesca orientale
 Ute Noack (1961) – sciatrice tedesca orientale